Reide steht für:

 Reide (Weiße Elster), Nebenfluss der Weißen Elster im Osten von Halle (Saale).
 das Endstück eines Schlüssels, das man zwischen die Finger nimmt, um ein Schloss zu öffnen
Siehe auch
 Rheide